Trstěnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Trstěnice (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Trstěnice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Trstěnice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar